Волоковые — название населённых пунктов.

Россия 
 Волоковые — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Волоковые — деревня в Омутнинском районе Кировской области.